Maurice Alexander peut faire référence à :

  (1889-1945), personnalité canadienne ;
 Maurice Alexander (1902-1980), accordéoniste français ;
  (1991-), footballeur américain ;
  (1820-1874), personnalité politique australienne d'origine anglaise.